Il singolare  dello  Siemens Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Jesse Huta Galung era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Pablo Cuevas.

Kristof Vliegen ha battuto in finale Albert Montañés che si è ritirato sul punteggio di 4-2.

Teste di serie

  Albert Montañés (finale, ritiro)
  Máximo González (primo turno)
  Steve Darcis (semifinali)
  Julien Benneteau (secondo turno)

 Kristof Vliegen (campione)
 Daniel Köllerer (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
 Simon Greul (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Siemens Open 2009